Eureka is een uitspraak die betekent: ik heb het gevonden, of als uitroep: ik hèb het. 
Volgens de overlevering riep Archimedes dit toen hij de naar hem genoemde wet ontdekte, zie Eureka (uitspraak).

Geografie 
 Eureka (Canada), een onderzoeksstation in het noorden van Canada
 Eureka Sound, een waterweg in het noorden van Canada
 Eureka (waterschap), een voormalig waterschap in Groningen
 Eureka County, een county in de Amerikaanse staat Nevada
 Eureka Valley, een district in San Francisco

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Eureka (Californië), de grootste stad met deze naam
 Eureka (Illinois)
 Eureka (Kansas)
 Eureka (Missouri)
 Eureka (Montana)
 Eureka (Nevada)
 Eureka (North Carolina)
 Eureka (South Dakota)
 Eureka (Texas)
 Eureka (Utah)
 Eureka Mill (South Carolina)
 Eureka Springs (Arkansas)
 Plumas Eureka (Californië)

Films en televisie 
 Eureka (film), een Brits-Amerikaanse film uit 1984
 Eureka (televisieserie), een Canadees-Amerikaanse sciencefictionserie.
 Yûreka (2000) van Shinji Aoyama met Kôji Yakusho en Aoi Miyazaki

Andere 
De term kan ook verwijzen naar:
 Eureka (automerk), een Frans automerk
 Eureka (biljartfabriek), een Berlicumse biljartfabriek
 Eureka (diamant), de eerste diamant gevonden in Zuid-Afrika
 Eureka (Edgar Allan Poe), een essay van Edgar Allan Poe
 Eureka (innovatieraamwerk), een Europees innovatieraamwerk
 Eureka (molen), een molen in het Groningse Klein Wetsinge. In 2016 hernoemd tot De Wetsinger
 Eureka (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk
 Eureka (school), een school te Leuven, voor onderwijs en begeleiding voor normaal tot hoogbegaafde kinderen met leerstoornissen
 Eureka, het eerste DP-schip
 Eureka, een Amerikaanse historische veerboot
 Eureka (vereniging), een sociaal-culturele vereniging in Zwolle, Nederland
 Eureka (vlag), oorlogsvlag voor het eerst gebruikt tijdens de Eureka opstand in Ballarat
 Eurekaprijs, een prijs uitgereikt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 Eureka Stockade, een opstand in Australië
 Eureka Tower, een wolkenkrabber in Southbank, Australië